Ardatov může být:
 Ardatov (Mordvinsko) – město v Mordvinsku v Ruské federaci
 Ardatov (Nižněnovgorodská oblast) – sídlo městského typu v Nižněnovgorodské oblasti Ruské federace